Lac Émeraude peut se référer à :

Hydronymes



le lac Émeraude (Colombie-Britannique), un lac du parc national de Yoho, en Colombie-Britannique.

le lac Émeraude, un lac de Lac-Ashuapmushuan, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
 le lac Émeraude, un lac de Trécesson, MRC Abitibi, Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
 le lac Émeraude, un lac de Belleterre, MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
 le lac Émeraude, un lac de Grenville-sur-la-Rouge, MRC Argenteuil, Outaouais, au Québec.
 le lac Émeraude, un lac de Lac-Ashuapmushuan, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
 le lac Émeraude, un lac de Lac-Ashuapmushuan, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
 le lac Émeraude, un lac de Lac-Matawin, MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec.
 le lac Émeraude, un lac de Passes-Dangereuses, MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
 le lac Émeraude, un lac de Lac-Pikauba, MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, au Québec.
 le lac Émeraude, un lac de Saint-Alexis-des-Monts, MRC Maskinongé, au Québec.
 le lac Émeraude (Saint-Ubalde), un lac de Saint-Ubalde, MRC Portneuf, Capitale-Nationale, au Québec.
 la montagne du Lac Émeraude, une montagne de Saint-Ubalde, MRC Portneuf, Capitale-Nationale, au Québec.

les lacs Émeraudes, de petits lacs proglaciaires formés par le retrait de la Mer de Glace, à Chamonix-Mont-Blanc.